Kirschenbaum steht für:

 eine Eisenerzgrube im Siegerland, siehe Eisenzecher Zug #Kirschenbaum

Personen:
 Faina Kirschenbaum (* 1955), israelische Politikerin
 Jesekiel David Kirszenbaum (auch Kirschenbaum; 1900–1954), polnisch-jüdischer Maler und Karikaturist
 Moti Kirschenbaum (1939–2015), israelischer Journalist 

Siehe auch:
 Kirschbaum
 Kirshenbaum (Begriffsklärung)